Бу́ргас (,  — Пи́ргос) — многозначный топоним:

 Бургас — город в Болгарии, второй по величине город расположенный на Черноморском побережье Болгарии и 4-й по населению в стране.
 Бургас — аэропорт в Бургасе, Болгария.
 Бургас — община в Болгарии.
  — залив Чёрного моря.
 «Бургас» — парусный 60-пушечный фрегат Черноморского флота России.
  — болгарский футбольный клуб.